

Студийные альбомы

Концертный альбом

Сборники

Синглы

Видеоальбом

Видеоклипы

Примечания 

Дискографии Великобритании
The Smiths